Op Roland Garros 2020 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober 2020.

Toernooisamenvatting 
Hsieh Su-wei en Barbora Strýcová waren als eerste geplaatst – in de derde ronde werden zij uitgeschakeld door Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk.

Titelverdedigsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic waren het tweede reekshoofd – zij slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het als veertiende geplaatste koppel Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk in twee sets. Het was hun elfde gezamen­lijke titel, waarvan vier grandslamtitels. De Hongaarse Babos had daar­naast veertien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Française Mladenovic ook veertien.

Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens en Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland waren het derde reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde;
 Ook Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hadden de tweede ronde als eindstation;
 Kirsten Flipkens speelde samen met Russin Anastasija Pavljoetsjenkova – ook voor hen viel het doek na de tweede ronde;
 Yanina Wickmayer speelde samen met de Duitse Andrea Petković – zij strandden in de eerste ronde.

Vier Nederlandse dames deden mee:
 Demi Schuurs en Květa Peschke uit Tsjechië waren het zesde reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, waarin zij verloren van Nicole Melichar en Iga Świątek;
 Arantxa Rus speelde samen met Marie Bouzková, eveneens uit Tsjechië – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde;
 Lesley Pattinama-Kerkhove en Bibiane Schoofs konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2020